Ramón Berenguer IV de Provenza (h. 1205-1245). o según otra numeración III, fue conde de Provenza  (1209-1245).

Orígenes familiares
Hijo del conde Alfonso II de Provenza y de Garsenda de Sabran, condesa de Forcarquier. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, que debió ocurrir entre julio-agosto de 1205. Al morir repentinamente su padre en 1209, recibió el título de conde de Provenza, pero la regencia del condado cayó en manos de Sancho, conde de Cerdaña.  Por intrigas de este conde Sancho, que ambicionaba apoderarse de Provenza, fue recluido en 1213 en el castillo de Monzón junto a su primo, el futuro rey Jaime I de Aragón, bajo la tutela del templario Guillem de Montredon, Maestre de Aragón.  De ahí se fugó con ayuda de algunos nobles leales a su causa a finales de 1216. Entonces su madre obtuvo la regencia, hasta que él cumplió catorce años de edad, en 1219, cuando él empezó a gobernar los condados de Forcalquier y de Provenza.

La llegada de Luis VIII de Francia (casado con Blanca de Castilla y padre del futuro rey san Luis) con su ejército en 1226 permitió a Ramón Berenguer V abolir los consulados y las libertades urbanas de Aviñón y Tarascón, así como las de Grasse (1227) y Niza (1229). Sin embargo no consiguió conquistar Marsella, en poder de Ramón VII de Tolosa. Esta ciudad sería sometida en tiempos de su sucesor Carlos I de Anjou.

Nupcias y descendientes
Desconocemos la fecha exacta de sus bodas con Beatriz de Saboya, hija del conde Tomás I de Saboya y Beatriz Margarita de Ginebra. Pero se conserva un documento sobre la dote de Beatriz, fechado el 5 de junio de 1219, a partir del cual podemos suponer que se celebró en enero de 1220. 

De este matrimonio nacieron: 
 el infante Ramón de Provenza, muerto joven
 la infanta Margarita de Provenza (1221-1295), casada en 1234 con Luis IX de Francia
 la infanta Leonor de Provenza (1223-1292), casada en 1236 con Enrique III de Inglaterra
 la infanta Sancha de Provenza (1225-1261), casada en 1243 con Ricardo de Cornualles, hijo de Juan I de Inglaterra y hermano de Enrique III de Inglaterra
 la infanta Beatriz de Provenza (1234-1267), condesa de Provenza y casada en 1246 con Carlos I de Anjou

Este Ramón Berenguer IV fue el último conde de Provenza procedente de  la Casa de Barcelona, a la que había estado ligado desde 1112, gracias al matrimonio entre Dulce de Provenza y Ramón Berenguer III, conde de Barcelona.  Al morir sin hijos varones, el condado de Provenza fue heredado por su hija menor, Beatriz, y al casarse esta, pasó a manos francesas de la Dinastía de Anjou.

Ramón Berenguer IV murió el 19 de agosto de 1245.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Condes de Provenza
Casa de Aragón
Nacidos en Aix-en-Provence